Garza může být:

příjmení
 Tony Garza (* 1961) – americký právník

místo
 Garza County – okres v USA
 Garza (Santiago del Estero) – vesnice v Argentině